Ви́це-президе́нт:
 Вице-президент — заместитель президента, второе лицо после президента.
 «Вице-президент» — американский комедийный сериал с Джулией Луис-Дрейфус.
 «Вице-президент» — американский биографический фильм Адама Мак-кея о Дике Чейни.

См. также